Cal Grau (Sabadell), fàbrica tèxtil del rodal de Sabadell a l'esquerra del riu Ripoll 
 Cal Grau (Sallent), masia al municipi de Sallent (el Bages)
 Cal Grau (Suterranya), masia del poble de Suterranya al municipi de Tremp